Франс Пурбус:
 Пурбус, Франс Старший (1545—1581) — сын предыдущего
 Пурбус, Франс Младший (1569—1622) — сын предыдущего, самый известный художник этой фамилии